Марија од Монпељеа (Монпеље, 1182 - Рим, 21. април 1213) је био супруга Петра II Арагонског. Била је кћерка Виљема VIII од Монпељеа и Евдокије Комнин.

Породично стабло 

Рођени 1182.
Умрли 1213.